Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 62 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 8 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из 15 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся северокорейский тяжелоатлет Ким Ын Гук. Победителем соревнований стал колумбийский  атлет Оскар Фигероа.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Результаты  на сайте sports-reference.com 
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016